Ната́лия Васи́льева:
 Васильева, Наталия (род. 1972) — журналист, ведущая и продюсер информационных программ Первого Балтийского Канала (Латвия).
 Васильева, Наталия Владимировна — советский и российский лингвист.